Уотсон, Дейв:
 Уотсон, Дейв (род. 1946) — английский футболист.
 Уотсон, Дейв (род. 1961) — английский футболист и тренер.